Супириор има више значења:
 Супириор
 Супириор (Ајова)
 Супириор (Аризона)
 Супириор (Вајоминг)
 Супириор (Висконсин)
 Супириор (Колорадо)
 Супириор (Монтана)
 Супириор (Небраска)
 Супириор (село, Висконсин)